Hübschle ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Hübschle geb. Kuntze (* 1950), namibische Politikerin
 Otto Hübschle (1945–2008), deutsch-namibischer Fachtierarzt und Virologe
 Otto Eduard Hübschle (1906–1948), Regierungsrat in Radolfzell am Bodensee
 Tim Hübschle (* 1978), namibischer Drehbuchautor und Filmregisseur